El Café peut désigner :

Toponymes

El Café : l'une des huit paroisses civiles de la municipalité d'Acevedo dans l'État de Miranda ;
 El Café : capitale de la paroisse civile d'El Café de la municipalité d'Acevedo dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme